Meiose (voortplanting)
Meiose (stijlfiguur)